Als Neue Börse werden bezeichnet

Neue Börse (Bremen)
Neue Börse (Breslau)
Neue Börse (Frankfurt)
Neue Börse (Leipzig)
Neue Börse (München)
Neue Börse (Zürich)